José Sanz ist der Name folgender Personen:

* José Luis Sanz (* 1948), spanischer Paläontologe und Sachbuchautor
 José María Yanguas Sanz (* 1947), spanischer Priester, Bischof von Cuenca
 José Sanz Tejedor (1888–1934), spanischer Ordensmann und Märtyrer, siehe Cyrill Bertrán